Capello pode referir-se a:
 Félix António de Brito Capelo, zoólogo cujo abreviatura é Capello;
 Fabio Capello (1946—), treinador e ex-futebolista italiano;
 Rinaldo Capello (1964—), piloto de automóvel italiano.

Ver também
 Cappello - página de desambiguação;
 Capelo - página de desambiguação.

Desambiguações de sobrenomes